Nació en Medellín el 27 de enero de 1973. Actualmente es empresario independiente y consultor asociado de proyectos de desarrollo empresarial, innovación, emprendimiento y estrategias de relaciones externas público-privadas.

Biografía 
Comunicador social-periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana (1997) con Posgrado en Administración de Empresas de la Universidad del Rosario (2009) y estudios complementarios en estrategia y desarrollo territorial. Conferencista en diversos seminarios y congresos en temas de alianzas público privadas en favor del desarrollo empresarial y social.

Sus equipos de trabajo y jefes destacan y valoran su trayectoria como un Directivo y Gerente con amplia formación práctica y visión estratégica para simplificar los retos, alta capacidad de negociador, ponderado en sus maneras y con vocación efectiva de articular a los sectores privado y público al momento de cumplir metas y objetivos comunes.

Trayectoria 
Hasta diciembre de 2019, ejerció como Secretario de Productividad y Competitividad (Desarrollo Económico) del departamento de Antioquia. Donde impulsó, estructuró y gerenció varias iniciativas para el desarrollo institucional y empresarial en los municipios, enfocadas hacia el emprendimiento, la innovación, las políticas públicas económicas y los mega proyectos de inversiones público -privadas. Entre ellas se destacan el Banco de la Gente para dinamizar los mercados locales y fortalecer la oferta y demanda comercial con micro créditos a los emprendedores y empresarios en los municipios.

También logró la aprobación, con recursos del Sistema Nacional de Regalías, del Programa InnovaPyme para apoyar las mypes de Antioquia en procesos de innovación e incorporación de tecnologías. 

Valdés gerenció como Secretario de Desarrollo Económico de Antioquia, la activación e impulso al turismo local y subregional como dinamizador del comercio y la economía en subregiones como Urabá, el Suroeste y Occidente, estructurando a su vez la primera fase de los Eco Parques turísticos Cerro Tusa y Farallones de la Pintada.  

Inició su trayectoria en el sector privado y dirigió durante 9 años (1996-2003) el equipo de la Línea de Educación e Innovación para la Productividad del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA) y de la Fundación Proantioquia, desde donde promovió y articuló varios grupos de investigación de las universidades con las empresas medianas y grandes para mejorar los procesos productivos y la gestión de nuevos negocios. 

Así mismo, la estrategia de apoyo en educación para el Programa Computadores para Educar del Ministerio de las TIC, en varios departamentos de Colombia y del Capítulo Antioquia de la Fundación Empresarios por la Educación para mejorar la gestión escolar mediante el voluntariado de ejecutivos de las empresas.

Por sus habilidades gerenciales y sus resultados como Directivo ha sido Secretario de Desarrollo Económico de Antioquia (2018-2019), también Sub Secretario de Educación y Secretario de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín (2004-2005- 2007) y Gerente Nacional del Plan Decenal de Educación para Colombia en el Ministerio de Educación (2006). Esta trayectoria lo hace conocedor de la gestión pública territorial y de sus procesos y procedimientos y articulación con los sectores gremiales y sociales en los distintos ámbitos.

Dentro de la experiencia laboral de Juan Valdés también se destaca que fue congresista independiente, Representante a la Cámara elegido (2010-2014). Lo que complementó su formación práctica y visión de las normas, procedimientos y leyes en los distintos ámbitos.

Integró la Comisión Séptima Constitucional, encargada de las políticas públicas, leyes y control político de los Ministerios de Trabajo, Salud, Vivienda, Prosperidad Social e ICBF. 

Fue ponente y coautor de varias leyes orientadas a las políticas públicas como empleo de emergencia, reglamentación de los BEPS de Colpensiones, el subsidio al desempleo, entre otras.

A su vez integró la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso, desde donde impulsó el concepto favorable para la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la figura de distritos de Innovación y de las áreas metropolitanas como autoridades ambientales y de movilidad.

Juan Valdés fue Director Nacional del Sistema de Formación para el Trabajo del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) (2014-2017), donde dirigió la operación de más de 80 mesas colectivas de expertos y trabajadores en el país, para construir de manera conjunta las Normas Técnicas de Competencia Laboral que son la base de los programas de Formación para el trabajo en Colombia.  

Además, gerenció los procesos de certificación en Competencias Laborales de más de 320 mil trabajadores de pequeñas, medianas y grandes empresas de los distintos sectores de la economía. Al igual que el Programa de Formación Continua Especializada que cada año destina, mediante convocatoria pública, más de 30 mil millones de pesos para mejorar el entrenamiento especializado de los trabajadores con los proyectos que presentan los gremios y asociaciones de empresas.

Fue Director de Asuntos Políticos y Legislativos de la Presidencia de Colombia (2017-2018). Lo que complementa su experiencia y conocimiento de la Rama Ejecutiva y de la Rama Legislativa y la visión del Gobierno Nacional en su conjunto en la interacción entre los distintos actores de los sectores públicos y privados.

En su trayectoria de 24 años ha trabajado en lo privado con entidades como la Fundación Proantioquia, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, la Fundación Corona, la Fundación Dividendo por Colombia y el Grupo Eco. A su vez por su experiencia y resultados ha sido invitado a integrar los equipos de trabajo de varios gobernantes como Luis Pérez, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. 

Ha integrado como miembro Principal varias Juntas Directivas, entre las que se destacan: El Metro de Medellín (2017-2019) como Representante principal de la Presidencia de la República; Plaza Mayor Centro de Eventos y Exposiciones (2018-2019); Bureau de Medellín (2018-2019) y ­­­Canal Telemedellín (2007).

Enlaces externos 
Conferencias sobre innovación y desarrollo
https://www.youtube.com/watch?v=VyjjJjERSW4

https://www.youtube.com/watch?v=YVIFIgFHdXg

Alumnado de la Universidad del Rosario
Alumnado de la Universidad Pontificia Bolivariana
Periodistas de Colombia